Меса де Гвадалупе има више значења:

 Меса де Гвадалупе (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Меса де Гвадалупе (Колотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Меса де Гвадалупе, Ла Норија (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Меса де Гвадалупе (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику